Degucie kan verwijzen naar de volgende Poolse dorpen

 Degucie (Ermland-Mazurië)
 Degucie (Podlachië)